Golovec (sprich „Golowetz“) steht für:
 Golovec, Hügel im Stadtgebiet der slowenischen Hauptstadt Ljubljana
 Golovec (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana
 Golovec (Lopa), Gipfel im Bergmassiv Lopa, Nordwestslowenien
 Sender Golovec bei Celje, Slowenien